Lajard est un nom de famille français (rare) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Félix Lajard (1783–1858), diplomate et un archéologue français ;
 Jean-Baptiste-Barthélemy Lajard (1758–1822), homme politique français ;
 Pierre Auguste Lajard (1757–1837), militaire et homme politique français.

Notes et références